El Campionat del món d'escacs femení de 1993 fou guanyat per Xie Jun, qui va defensar amb èxit el seu títol contra l'aspirant Nana Ioseliani en el matx final.

Torneig Interzonal femení de 1991 
Com a part del procés de classificació, es va disputar un torneig Interzonal a Subotica el novembre de 1991, amb les millors jugadores de cada zona de la FIDE. Hi varen prendre part 35 jugadores, de les quals les sis primeres es classificaven pel Torneig de Candidates. Per primer cop, el torneig es va disputar per sistema suís a 13 rondes.

{| class=wikitable
|+ Torneig Interzonal femení de 1991
|-
! !! Jugadora !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Punts !! Desempat
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  Nona Gaprindaixvili  || +14 || =28 || +2 || +17 || +21 || -9 || =3 || =5 || =7 || +12 || =4 || +6 || =10 || 9 || 67.75
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  || =26 || +33 || -1 || +20 || +27 || =5 || =16 || +9 || +3 || =4 || =6 || +7 || =12 || 9 || 63.75
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  Nana Ioseliani  || +27 || =17 || +9 || =5 || =6 || +21 || =1 || =7 || -2 || =8 || +24 || +11 || =4 || 8½ || 61.25
|- bgcolor="#ccffcc"
| 4 ||  || -25 || =24 || -33 || +34 || +15 || +10 || =6 || +14 || +16 || =2 || =1 || +9 || =3 || 8½ || 59.25
|- bgcolor="#ccffcc"
| 5 ||  || =32 || +12 || +7 || =3 || =16 || =2 || +9 || =1 || +8 || =18 || =11 || -10 || =13 || 8 || 60.00
|- bgcolor="#ccffcc"
| 6 ||  || +13 || =11 || +32 || =26 || =3 || -8 || =4 || +21 || =17 || +16 || =2 || -1 || +9 || 8 || 55.50
|-
| 7 ||  Ketevan Arakhamia  || =18 || =20 || -5 || +33 || +32 || +17 || +8 || =3 || =1 || -9 || +14 || -2 || +19 || 8 || 52.75
|-
| 8 ||  || =28 || =14 || +15 || =9 || +10 || +6 || -7 || =16 || -5 || =3 || =12 || =18 || +29 || 7½ || 53.25
|-
| 9 ||  || +29 || +16 || -3 || =8 || +26 || +1 || -5 || -2 || +21 || +7 || +18 || -4 || -6 || 7½ || 52.25
|-
| 10 ||  Ketino Kachiani  || =31 || =26 || +18 || =16 || -8 || -4 || -15 || +33 || +20 || +25 || =13 || +5 || =1 || 7½ || 49.00
|-
| 11 ||  || +22 || =6 || -21 || =32 || +25 || -16 || =27 || +20 || =15 || +17 || =5 || -3 || +18 || 7½ || 48.50
|-
| 12 ||  || =20 || -5 || -26 || -29 || +35 || +34 || +31 || +27 || +24 || -1 || =8 || +14 || =2 || 7½ || 42.00
|-
| 13 ||  || -6 || +29 || =20 || -21 || +23 || =25 || -14 || -22 || +30 || +28 || =10 || +25 || =5 || 7 || 44.00
|-
| 14 ||  || -1 || =8 || =29 || =19 || +31 || =18 || +13 || -4 || +32 || +15 || -7 || -12 || +22 || 7 || 43.75
|-
| 15 ||  || -16 || +22 || -8 || +35 || -4 || =20 || +10 || +32 || =11 || -14 || +33 || -19 || +26 || 7 || 39.00
|-
| 16 ||  || +15 || -9 || +25 || =10 || =5 || +11 || =2 || =8 || -4 || -6 || =22 || =29 || =24 || 6½ || 45.50
|-
| 17 ||  || +30 || =3 || +23 || -1 || =18 || -7 || =25 || =19 || =6 || -11 || =27 || +33 || =20 || 6½ || 41.00
|-
| 18 ||  || =7 || +34 || -10 || +28 || =17 || =14 || =21 || =24 || +25 || =5 || -9 || =8 || -11 || 6½ || 40.25
|-
| 19 ||  || =34 || -23 || =31 || =14 || =28 || +33 || =32 || =17 || =22 || -24 || +26 || +15 || -7 || 6½ || 37.75
|-
| 20 ||  || =12 || =7 || =13 || -2 || =24 || =15 || +30 || -11 || -10 || bye || =23 || +28 || =17 || 6½ || 36.00
|-
| 21 ||  || +24 || =25 || +11 || +13 || -1 || -3 || =18 || -6 || -9 || -26 || +34 || =23 || bye || 6½ || 33.25
|-
| 22 ||  || -11 || -15 || +30 || =31 || =29 || -32 || +28 || +13 || =19 || =23 || =16 || =27 || -14 || 6 || 37.25
|-
| 23 ||  || =33 || +19 || -17 || -27 || -13 || =28 || +29 || =31 || =26 || =22 || =20 || =21 || =30 || 6 || 36.25
|-
| 24 ||  || -21 || =4 || +34 || -25 || =20 || +29 || +26 || =18 || -12 || +19 || -3 || -13 || =16 || 6 || 36.00
|-
| 25 ||  || +4 || =21 || -16 || +24 || -11 || =13 || =17 || +26 || -18 || -10 || -28 || +35 || =27 || 6 || 36.00
|-
| 26 ||  || =2 || =10 || +12 || =6 || -9 || +27 || -24 || -25 || =23 || +21 || -19 || bye || -15 || 6 || 35.25
|-
| 27 ||  || -3 || +30 || =28 || +23 || -2 || -26 || =11 || -12 || =31 || +34 || =17 || =22 || =25 || 6 || 34.25
|-
| 28 ||  || =8 || =1 || =27 || -18 || =19 || =23 || -22 || =35 || bye || -13 || +25 || -20 || +33 || 6 || 29.75
|-
| 29 ||  || -9 || -13 || =14 || +12 || =22 || -24 || -23 || bye || =34 || +35 || +30 || =16 || -8 || 6 || 27.50
|-
| 30 ||  || -17 || -27 || -22 || bye || =33 || +35 || -20 || +34 || -13 || +32 || -29 || +31 || =23 || 6 || 22.00
|-
| 31 ||  || =10 || -32 || =19 || =22 || -14 || bye || -12 || =23 || =27 || -33 || +35 || -30 || +34 || 5½ || 
|-
| 32 ||  || =5 || +31 || -6 || =11 || -7 || +22 || =19 || -15 || -14 || -30 || bye || =35 || -34 || 5 || 24.25
|-
| 33 || K. Naung || =23 || -2 || +4 || -7 || =30 || -19 || bye || -10 || +35 || +31 || -15 || -17 || -28 || 5 || 22.50
|-
| 34 ||  || =19 || -18 || -24 || -4 || bye || -12 || +35 || -30 || =29 || -27 || -21 || =32 || -31 || 3½ || 
|-
| 35 ||  || FF* || FF* || bye || -15 || -12 || -30 || -34 || =28 || -33 || -29 || -31 || -25 || +32 || 2½ || 
|}

La nigeriana Chidi Sylvia no va arribar al torneig fins després que haguessin acabat les dues primeres rondes, i per això les seves primeres dues partides compten com a no disputades.

Torneig de Candidates 1992-93 
Les sis classificades del torneig Interzonal s'ajuntaren amb Chiburdanidze, la perdedora de l'últim matx pel títol, i Marić, la segona del Torneig de Candidates anterior. A més d'aquestes vuit, la FIDE va decidir convidar Polgár, qui l'any anterior havia estat la primera dona a assolir el títol de Gran Mestre mercès als seus resultats en torneigs (les campiones del món Gaprindashvili i Chiburdanidze el tenien també, però a causa d'un tracte especial de la FIDE).

Altre cop, el torneig de Candidates es disputà en format round-robin a doble volta, a Xangai l'octubre i novembre de 1992, però aquest cop les dues primeres classificades haurien de jugar un matx a 8 partides per determinar l'aspirant al títol. Com era d'esperar, Polgár dominà el torneig, i l'acabà tres punts sencers per sobre de Ioseliani, qui superà per desempat l'excampiona Chiburdanidze.

Alguns observadors pensaven que la final seria només una formalitat. Al començament del matx a Mònaco el febrer de 1993, Polgár superava la seva rival en 100 punts d'Elo. Després que Polgár guanyés les dues primeres partides i entaulés les següents tres, necessitava només un punt en les darreres tres per assolir la victòria. De tota manera, Ioseliani va guanyar la sisena, entaulà la setena, i guanyà la vuitena, per empatar el marcador, i dur el matx a un desempat a dues partides. Polgár va guanyar la primera, però Ioseliani guanyà la segona, forçant un segon tiebreak. Quan l'esquema es va repetir - Polgár guanyà la primera, i després ho feu Ioselani - la FIDE va decidir que el matx se solucionés per sorteig. Aquest cop Ioseliani guanyà, eliminant així Polgar.

{| class=wikitable
|+ 1992 Women's Candidates Tournament
|-
! !! Player !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Points !! Tie break
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  || 2540 || - || 1½ || 1½ || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 1½ || 2 || 12½ || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  Nana Ioseliani  || 2445 || ½ || - || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 0 || 2 || 1 || 9½ || 70.75
|-
| 3 ||  Maia Txiburdanidze  || 2505 || ½ || 1 || - || ½ || 1½ || 2 || 1½ || 1 || 1½ || 9½ || 68.75
|-
| 4 ||  || 2390 || 1 || ½ || 1½ || - || 1½ || 1 || 1½ || 1 || 0 || 8 || 65.00
|-
| 5 ||  || 2315 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 2 || 1½ || 2 || 8 || 56.00
|-
| 6 ||  || 2415 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1½ || - || 1 || 1½ || 1 || 6½ || 
|-
| 7 ||  || 2370 || 0 || 2 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || ½ || 1½ || 6 || 46.25
|-
| 8 ||  Nona Gaprindaixvili  || 2435 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1½ || - || 1 || 6 || 46.00
|-
| 9 ||  || 2370 || 0 || 1 || ½ || 2 || 0 || 1 || ½ || 1 || - || 6 || 45.75
|}

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+ Final de Candiates de 1993
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! TB1 !! TB2 !! TB3 !! TB4 !! Total
|-
| align=left | 
| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 6
|-
| align=left |  Nana Ioseliani 
|style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || 6
|}

Matx final pel campionat del món femení de 1993 
El matx pel campionat del món es disputà a Mònaco el 1993 i suposà pràcticament un anticlímax després de la controvèrsia del Torneig de Candidates. La sort de Ioseliani s'havia acabat, i la campiona regnant Xie Jun li va infligir una severa derrota.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Matx final pel campionat del món femení de 1993
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! Total
|-
| align=left |  Nana Ioseliani 
| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 || 2½
|-
| align=left | 
|style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 8½
|}

Referències 

1993
Escacs
Escacs
Escacs al 1993